Arpitium simplex är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Arpitium simplex ingår i släktet Arpitium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
simplex